Орлине гніздо — гірськолижний центр поблизу Кракова, однойменний готель
 Орлине Гніздо — сопка, найвища точка історичної частини міста Владивостока
 Орлине Гніздо — гора на північ від Фороса, Крим

Див. також 
 Кельштайнхаус («Орлине Гніздо») — резиденція Адольфа Гітлера в Баварських Альпах.